

Musique 
 Bunde, instrument de musique traditionnel kényan

Toponyme 
 Bunde, ville allemande de Basse-Saxe
 Bunde, village néerlandais de la commune de Meerssen, dans le Limbourg néerlandais